Хрісіпп (міфологія)
 Хрісіпп (філософ)